Ледерберг:
 Джошуа Ледерберг (1925—2008) — американский генетик и биохимик
 Эстер Ледерберг (1922—2006) — американский микробиолог, иммунолог и пионер генетики бактерий.